Фатьма Кадыровна Кадри (; , Одесса ‒ 29 февраля 1968, Баку) — азербайджанская советская актриса, Народная артистка Азербайджанской ССР (1943).

Биография 
Фатьма Кадри родилась  в Одессе. В 1926 году окончила педагогический и театральный техникумы в Баку и начала выступать в Тюркском рабочем театре. С 1932 по 1935 работала в Бакинском русском театре, с 1935 года же была одной из ведущих актрис Азербайджанского театра им. М. Азизбекова (Баку). Преподавала в театральном техникуме, затем в Азербайджанском театральном институте им. М. А. Алиева. Деятельность Фатьмы Кадри сыграла важную роль в развитии азербайджанской сценической культуры, воспитании актёрских и режиссёрских кадров. Награждена 2 орденами, а также медалями. В 1943 году удостоена звания Народной артистки Азербайджанской ССР. Актриса скончалась 29 февраля 1968 года в Баку. Похоронена на Аллее почётного захоронения в Баку.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «Знак Почёта» (09.06.1959).
 Народная артистка Азербайджанской ССР (17.06.1943).
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР (01.02.1936).

Роли в театре 
 Гюльтекин, Солмаз, Сона, Гюлюш («Айдын», «Невеста огня», «В 1905 году», «Севиль» Джафара Джаббарлы)
 Хафиза («Волшебница пери» Абдуррагим-бека Ахвердиева)
 Гюльбахар («Книга моей матери» Джалила Мамедкулизаде)
 Мухаббет («Мухаббет» Мирзы Ибрагимова)
 Хураман, Марям («Вагиф», «Фархад и Ширин» Самеда Вургуна)
 Лариса, Катерина («Бесприданница», «Гроза» Островского)
 Джульетта («Ромео и Джульетта» Шекспира).

Ссылки и литература 

 
 

Актрисы театра Азербайджана
Киноактрисы Азербайджана
Народные артисты Азербайджанской ССР
Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Актрисы театра Азербайджана